Италия принимала участие во всех современных Олимпийских играх, кроме пропущенных ею Игр в Сент-Луисе в 1904 году.

Италия трижды принимала Олимпийские игры:
 Зимние Олимпийские игры 1956 в Кортина-д’Ампеццо
 Летние Олимпийские игры 1960 в Риме
 Зимние Олимпийские игры 2006 в Турине

За время выступления на Олимпийских играх итальянские спортсмены завоевали 549 медалей на летних Олимпиадах и 106 на зимних. 

Всего итальянцы завоевали 655 медалей, находясь по этому показателю на шестом месте среди всех стран участвовавших в Олимпийских играх. А по количеству золотых олимпийских медалей (235), итальянцы занимают пятое место после США, СССР, Великобритании и Германии. Италия 11 раз на летних Олимпийских играх и 3 раза на зимних Олимпийских играх финишировала в пятёрке лучших сборных по количеству завоёванных медалей. В десятке лучших команд итальянцы финишировали 20 раз на летних Олимпиадах, и ещё 13 раз на зимних.

Национальный олимпийский комитет Италии был образован в 1908 году и принят в МОК в 1913 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Зимние Олимпийские игры

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Итальянские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Италии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Италия на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Италии